Osmers ist ein deutscher Familienname.

Herkunft 
Der Familienname Osmers ist eine patronymische Bildung zu Osmer. Dabei handelt es sich um einen aus dem alten deutschen Rufnamen Osmar zu althochdeutsch ôs (Gott) + zu althochdeutsch mâri (bekannt, berühmt, angesehen) entstandener Familienname. Es wird davon ausgegangen, dass Osmar eine Nebenform der angelsächsischen Namen Ansmar oder Osmær ist. Englische Missionare, die diesen Namen trugen, missionierten um das Jahr 800 im heutigen Norddeutschland. Erstmal historisch erfasst wurde der Name Osmer im Domesday Book von 1086. Zur Zeit von Heinrich III. taucht der Name mit William Osmere in den Pipe Rolls of Devonshire aus dem Jahr 1230 erstmals als Familienname auf.

Namensträger 
 Diedrich Osmers (1904–1982), deutscher Politiker
 Frank C. Osmers (1907–1977), US-amerikanischer Politiker
 Friedemann Osmers (* 1945), deutscher Chefarzt und Politiker (CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Hans-Joachim Osmers (* 1948), deutscher Fußballschiedsrichter
 Harm Osmers (* 1985), deutscher Fußballschiedsrichter

Einzelnachweise 

Familienname